Silvestre de Sacy är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Antoine-Isaac Silvestre de Sacy (1758–1838), fransk orientalist
 Jacques Silvestre de Sacy (1896–1993), fransk ämbetsman
 Samuel Silvestre de Sacy (1905–1975), fransk författare
 Ustazade Silvestre de Sacy (1801–1879), fransk publicist